Mariola hace referencia a varios artículos:

Lugares
La Mariola, barrio de Lérida;
Parque natural de la Sierra de Mariola, en la Comunidad Valenciana;
Torre de Mariola, bien de interés cultural en Valencia;

Personas
Mariola Cantarero, soprano española;
Mariola Fuentes, actriz española;
Mariola Sirakova, anarquista búlgara;